La Veuve joyeuse – cortometraggio del 1913 diretto da Émile Chautard
La Veuve joyeuse – film del 1935 diretto da Ernst Lubitsch
La Veuve joyeuse – film tv del 1983 diretto da Roger Gillioz
La Veuve joyeuse – film tv del 1997 diretto da André Flédérick
La Veuve joyeuse – film tv del 2007 diretto da Dominique Thiel

Pagine correlate 
La vedova allegra
The Merry Widow